Paik se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kap Yong Paik
 Woon Hah Paik